

Geografia
 Juan Emilio O'Leary – centro abitato del Paraguay, nel Dipartimento dell'Alto Paraná
 O'Leary (Isola del Principe Edoardo) – municipalità del Canada

Persone
 David O'Leary (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese
 Hazel Reid O'Leary, già coniugata Rollins (1937) – politica e avvocato statunitense
 Ian O'Leary (1986) – cestista statunitense
 Juan Emiliano O'Leary (1879-1969) – storiografo e poeta paraguaiano
 John O'Leary (1926) – attore statunitense
 Matt O'Leary (1987) – attore statunitense
 Michael O'Leary (1961) – manager irlandese, amministratore delegato di Ryanair
 Michael O'Leary (1958) – attore statunitense
 Nick O'Leary (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Peter O'Leary (1972) – ex arbitro di calcio neozelandese
 Ryan O'Leary (1987) – calciatore scozzese
 Thomas James O'Leary (1956) – attore e cantante statunitense

Altro
 28592 O'Leary – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Leary